Улица Ра́дина — одна из старинных улиц уездного города Яранска, Кировская область, Россия. Является одной из транзитных магистралей по городу, началом региональной трассы Яранск — Новый Торъял — Сернур.

Расположение 
Нумерация начинается с запада и следует на восток. 

Пересекает следующие улицы:
 Набережная улица
 Улица Карла Маркса
 Улица Свободы
 Улица Ленина
 Улица Труда
 Улица Тургенева
 Улица Некрасова
 Улица Пушкина
 Улица Лермонтова
 Улица Молодой Гвардии
 Советская улица
 Олимпийская улица
 Переулок Радина

История 
Яранская улица являлась одной из первых улиц уездного города Яранска Вятской губернии. Названа по реке Ярани, от которой поднимается вверх. В середине XIX века восточный конец улицы входил в состав Солдатской слободы. В 1930-х годах с появлением автомобильного транспорта проезжая часть улицы была благоустроена торцовкой — на слой песка одна к другой уложены 20-сантиметровые деревянные чурки, которая просуществовала до 1940-х годов. 12 октября 1964 года была переименована в честь русского революционера, поэта и изобретателя Л. П. Радина (1860—1900), во время ссылки в течение двух лет проживавшего в Яранске.

На пересечении с улицами Тургенева и Некрасова на месте бывшей Базарной площади располагается мемориальный Парк Победы.

Примечательные здания 
 №12 — Здание, в котором в 1919 году работала Яранская уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией.
 №14 — бывший склад купца Уртминцева.
 №21а — бывший хлебный склад купца Костромитинова.
 №23  — Жилая усадьба Костромитиновых. Архитектурный комплекс дома с воротами. Выделяется богатой лепниной и ажурным балконом.
 №30 — Дом купцов Горевых.

Примечания

Ссылки 
 Об исторических названиях улиц города Яранска. Наш край
 Чей этот дом? Наш край

Радина